PG steht für:
 Paul George, US-amerikanischer Basketballspieler
 A.V. Palatia Göttingen, eine Studentenverbindung
 Bangkok Airways, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Üblicher Jargon für Corps Palatia-Guestphalia
 Nördliche Marianen nach dem ICAO-Code
 Panzergewinde, ein Gewindetyp, siehe Stahlpanzerrohrgewinde
 Panzergrenadier, Soldat bei einer Panzertruppe
 Papua-Neuguinea (Landescode nach ISO 3166)
 Parental Guidance, Originaltitel des US-Spielfilms Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern aus dem Jahr 2012
 Parental Guidance Suggested (Begleitung eines Erwachsenen empfohlen), siehe Motion Picture Association #Bewertungskategorien
 Parti de Gauche, eine französische Linkspartei auf dem Modell der deutschen Linken
 Patrologia Graeca, eine edierte Textsammlung in Griechisch schreibender Kirchenväter
 Paymaster General, Amt mit Ministerrang in der britischen Regierung
 PeerGuardian, eine Firewall-Software
 Point Guard, eine Position im Basketball
 Polizeigewahrsam
 Powergamer
 Preußen Geestemünde für Fischdampfer, Fischereikennzeichen aus dem Fischereihafen (Bremerhaven)
 Prisonnier de guerre, ein völkerrechtlich definiertes Schutzzeichen zur Kennzeichnung von Kriegsgefangenen und Kriegsgefangenenlagern
 Procter & Gamble, US-amerikanischer Konsumgüterkonzern
 Project Gutenberg, ein Projekt, das Public-Domain-Texte sammelt
 Propylenglykol, Hauptbestandteil von Liquiden für Elektrische Zigaretten, siehe Tabak und elektrische Zigaretten
 Prostaglandine, eine Gruppe von Gewebshormonen
 Protecting Group oder Protective Group in der Chemie, siehe Schutzgruppe
 Proteoglykane (Zellbiologie), eine spezielle Klasse von Glykoproteinen
 Propylenglykol, Flüssigkeit die Bestandteil von Liquids für E-Zigaretten ist

PG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Pogradec (auslaufend)
 Großbritannien: Preston
 Italien: Provinz Perugia
 Montenegro: Podgorica

Pg steht für:
 Petagramm, eine Billiarde Gramm bzw. eine Billion Kilogramm
 Picogramm, 10^-12 Gramm
 PostgreSQL, ein freies, objektrelationales Datenbankmanagementsystem

Pg. steht für:
 Parteigenosse, ein Mitglied der NSDAP, siehe Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei #Benennungen

pg steht für:
 .pg, die Top-Level-Domain von Papua-Neuguinea
 Pikogramm, ein Billionstel Gramm
 pg (Unix), ein Paginierungsprogramm unter Unix

pG steht für:
 Pro-Gaming (Clan), ein deutscher E-Sport-Clan

Siehe auch:
 P&G
 PG Tips, britische Teemarke

Abkürzung